Als Büffel bezeichnet man in der deutschen Sprache mehrere Arten von afrikanischen und asiatischen Rindern (Bovini), die zu den Gattungen Bubalus und Syncerus gehören. Darunter sind der asiatische Wasserbüffel (Bubalus arnee) und der afrikanische Kaffernbüffel (Syncerus caffer) am bekanntesten. Umgangssprachlich, aber nicht in offiziellen Artbezeichnungen, wird auch der Amerikanische Bison als Büffel bzw. Indianerbüffel bezeichnet.

Systematische Stellung der Büffel

Klassische Taxonomie 
Die Afrikanischen Büffel (Syncerus) unterscheiden sich durch den Hornbau grundsätzlich von den asiatischen. Durch eine verstärkte Zellbildung an der Innenseite des Gehörns wird beim afrikanischen Büffel das Horn nach unten gedrängt. Dabei entsteht an der Basis so viel Hornsubstanz, dass sich die Hornbasen auf der Stirnmitte treffen und einen Wulst bilden.

Die begriffliche Zusammenstellung von asiatischen und afrikanischen Büffeln und damit Abgrenzung von den anderen Rindern erfolgte willkürlich. Es handelt sich bei ihnen gemäß der klassischen Systematik um keine eigenständige systematische Gruppe, sondern um eine polyphyletische Zusammenstellung verschiedener Rinderarten. Die Asiatischen Büffel (Bubalus) für sich genommen sind jedoch eine monophyletische Gattung.

Phylogenetische Systematik 

Nach genetischen Untersuchungen von Alexandre Hassanin und Anne Ropiquet im Jahr 2004 sind asiatische und afrikanische Büffel jedoch zumindest auf Ebene der mitochondrialen DNA eine monophyletische Einheit. Zu beachten ist dabei aber, dass eine Untersuchung mitochondrialer DNA nur matrileneare Verwandtschaftsverhältnisse beschreibt und damit nur einen kleinen Ausschnitt der möglichen Verwandtschaftsverhältnisse.

Das Verwandtschaftsverhältnis der Büffel zeigt sich nach Zurano et al. 2019 folgendermaßen:

Hinweise: Bos primigenius ist hier vereinfacht dargestellt, tatsächlich wurden die beiden domestizierten Formen, das Hausrind (Bos taurus) und das Zebu (Bos indicus), untersucht; Wisent und Auerochse stehen laut dieser Untersuchung in mitochondrialer Hinsicht dem Amerikanischen Bison und den anderen Bos-Arten gegenüber. Eine umfassende Untersuchung der Verwandtschaftsverhältnisse der Rinder unter Einbeziehung auch der nuklearen DNA (Kern-DNA) steht noch aus.

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

!